Charles Dundas (1751–1832) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Richmond baron Amesbury
 Charles Dundas (1771–1810) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Malton
 Charles Whitley Deans Dundas (1811–1856) – brytyjski wojskowy i polityk, parlamentarzysta z Flint Boroughs
 Charles Dundas (1843–1926) – brytyjski arystokrata, 6. wicehrabia Melville
 Charles Dundas (1884–1956) – brytyjski administrator kolonialny, gubernator Ugandy, syn wicehrabiego